El término Lagarde puede referirse a las siguientes localidades:

 Lagarde, comuna francesa del Ariège.
 Lagarde, comuna francesa de Gers.
 Lagarde, comuna francesa de Alto Garona.
 Lagarde, comuna francesa de Altos Pirineos.
 Lagarde, comuna francesa de la Mosela.

Castillo de Lagarde, castillo medieval francés en el Ariège, incluido en los listados de castillos cátaros.

Personas:

 Tom LaGarde, escritor estadounidense.
 Christine Lagarde, política francesa.
 Paul de Lagarde, filósofo alemán.
 Marcela Lagarde, escritora mexicana.